Esta denominación puede referirse a las siguientes instalaciones deportivas:

  Estadio León, en Guanajuato, México.
  Estadio del Fútbol Club Barcelona, en Barcelona, España.